Dit is een lijst van planetoïden 26201-26300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26201) - || 1997 GD24|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26202) - || 1997 GD42|| 9 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (26203) - || 1997 KS || 31 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26204) - || 1997 LO3|| 5 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (26205) Kuratowski || 1997 LA5|| 11 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (26206) - || 1997 PJ4|| 11 augustus 1997 || P. Antonini
|-
| (26207) - || 1997 QU || 25 augustus 1997 || K. A. Williams
|-
| (26208) - || 1997 QJ3|| 28 augustus 1997 || A. Sugie
|-
| (26209) - || 1997 RD1|| 2 september 1997 || NEAT
|-
| (26210) Lingas || 1997 RC3|| 6 september 1997 || Pises
|-
| (26211) - || 1997 RR9|| 13 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26212) - || 1997 TG26|| 11 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26213) - || 1997 UV8|| 25 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26214) Kalinga || 1997 US10|| 30 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (26215) - || 1997 VM2|| 4 november 1997 || A. Sugie
|-
| (26216) - || 1997 VE3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26217) - || 1997 WK2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26218) - || 1997 WJ13|| 24 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26219) - || 1997 WO21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26220) - || 1997 WB37|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (26221) - || 1997 WG41|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (26222) - || 1997 WC45|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (26223) - || 1997 XB2|| 3 december 1997 || N. Sato
|-
| (26224) - || 1997 XF2|| 3 december 1997 || N. Sato
|-
| (26225) - || 1997 YO14|| 24 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26226) - || 1998 GJ1|| 4 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (26227) - || 1998 HJ7|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (26228) - || 1998 OZ6|| 20 juli 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26229) - || 1998 OG7|| 28 juli 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26230) - || 1998 QR1|| 19 augustus 1998 || P. Pravec
|-
| (26231) - || 1998 QQ7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26232) - || 1998 QW8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26233) - || 1998 QS11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26234) - || 1998 QV12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26235) - || 1998 QU18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26236) - || 1998 QC25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26237) - || 1998 QQ31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26238) - || 1998 QE32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26239) - || 1998 QP33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26240) - || 1998 QX39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26241) - || 1998 QY40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26242) - || 1998 QA41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26243) - || 1998 QE42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26244) - || 1998 QB43|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26245) - || 1998 QR45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26246) - || 1998 QN46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26247) - || 1998 QW47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26248) - || 1998 QZ48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26249) - || 1998 QV50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26250) - || 1998 QP51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26251) - || 1998 QG52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26252) - || 1998 QV54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (26253) - || 1998 QB56|| 29 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (26254) - || 1998 QE57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (26255) - || 1998 QW68|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26256) - || 1998 QC73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26257) - || 1998 QL84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26258) - || 1998 QA89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26259) - || 1998 QK108|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (26260) - || 1998 RA2|| 14 september 1998 || CSS
|-
| (26261) - || 1998 RL6|| 14 september 1998 || LONEOS
|-
| (26262) - || 1998 RW15|| 14 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26263) - || 1998 RC16|| 14 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26264) - || 1998 RH44|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26265) - || 1998 RQ46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26266) - || 1998 RW47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26267) - || 1998 RS50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26268) - || 1998 RY55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26269) - || 1998 RG57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26270) - || 1998 RL62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26271) - || 1998 RW63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26272) - || 1998 RV66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26273) - || 1998 RD71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26274) - || 1998 RH75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (26275) - || 1998 SN1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (26276) Natrees || 1998 SL4|| 20 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (26277) Ianrees || 1998 SM4|| 20 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (26278) - || 1998 SK8|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (26279) - || 1998 SP21|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (26280) - || 1998 SW22|| 20 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (26281) - || 1998 ST43|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26282) - || 1998 SD56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (26283) - || 1998 ST58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (26284) - || 1998 SZ59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (26285) - || 1998 SS61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (26286) - || 1998 SV65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26287) - || 1998 SD67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26288) - || 1998 SA73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26289) - || 1998 SL74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26290) - || 1998 SX101|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26291) - || 1998 SU106|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26292) - || 1998 SJ109|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26293) - || 1998 SD110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26294) - || 1998 SF111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26295) - || 1998 SD112|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26296) - || 1998 SM116|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26297) - || 1998 SK118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26298) - || 1998 SD124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26299) - || 1998 SG133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26300) - || 1998 ST134|| 26 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten